Атока ():

 Атока — округ в штате Оклахома, США.
 Атока — административный центр округа Атока, США.
 Атока — город в штате Теннесси, США.